Анатолий Киселёв:
 Киселёв, Анатолий Васильевич (род. 1944) — украинский политик.